Lotharius I van Walbeck
 Lotharius II van Walbeck
 Lotharius III van Walbeck
 Lotharius IV van Walbeck